Groß-Ziethen ist der Name folgender Orte in Brandenburg:
 Groß-Ziethen (Kremmen), Ortsteil der Stadt Kremmen im Landkreis Oberhavel
 Groß-Ziethen (Ziethen), Ortsteil der Gemeinde Ziethen im Landkreis Barnim
 Großziethen, Ortsteil der Gemeinde Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald